La liste des quartiers et des sections de la ville de Kotka en Finlande est la suivante:

Liens externes 
  Carte des quartiers 
 

Quartier de Kotka